Inès Henry-Manceau, né le  en France à Vernon (Eure),  est une monteuse française.

Sa famille déménage en 2009 près de leur ancienne ville (France), où elle étudira toujours dans le même collège alors qu'elle avait 12 ans.

Filmographie
 2002 : Un amour à New York
 2009 : Deadtime Stories
 2009 : Adventureland : figurante
 2011 : A Cinderella Story Once Upon a Song
 2013 : Spring Breakers 

 Télévision
 2005 : Ghost Whisperer : Julie (petite fille)
 2008 : Mentalist : Jenny Meakers (épisode 6 saison 2) 
 2009 : 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération 
 2010 : Pretty Little Liars
 2011 : The Lying Game

Voix off
Elle traduit sa propre voix dans les séries américaines car elle parle les deux langues.

Actrice américaine
Naissance en mai 1998
Naissance à Vernon (Eure)